

Animali 
Welsh corgi – razza di cani
 Welsh corgi pembroke
 Welsh corgi cardigan

Aziende ed enti 
 Corgi – gruppo editoriale della Random House
 Corgi Toys – azienda britannica di giocattoli
 Corgi International Limited
 CORGI (Council for Registered Gas Installers) – agenzia di controllo degli impianti di gas naturale nella Gran Bretagna
 Corgi – casa motociclistica britannica

Finzione 
 Corgi, personaggio del manga e anime One Piece

Trasporti 
 Corgi 50 "Dinky Devil" – modello di motocicletta prodotta dalla Welbike